Биоэнергетика (термин образован из двух греческих слов: βιος — жизнь и energetic — способность к действию) в современном значении используется в нескольких отраслях знаний.

Может означать:
 Биоэнергетика (наука) — комплексная наука на стыке химии, биологии и физики.
 Биоэнергетика (электроэнергетика) — отрасль электроэнергетики, основанная на использовании биотоплива.
 Биоэнергетика (альтернативная медицина) — совокупность теорий и практик альтернативной медицины и психотерапии.

См. также 
 Биоэнергетический анализ — направление телесно-ориентированной психотерапии, основанное А. Лоуэном.
 Биомасса